Подсосно́во () — село в Немецком национальном районе Алтайского края.

География 
Село расположено в 20 км от административного центра Немецкого национального района Гальбштадта.

Население

Экономика 

Основное направление экономики — сельское хозяйство. В селе расположено сельскохозяйственное предприятие колхоз имени Кирова.

Транспорт 
Подсосново связано автобусным сообщением с районным центром Гальбштадт.

Известные уроженцы и жители 
 Геннинг, Владимир Фёдорович (10.05.1924—30.10.1993), археолог. Доктор исторических наук (1974), профессор (1985). 
 Шнайдер, Фридрих Фридрихович, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Немецкого национального района
Немецкие колонии в Алтайском крае